Districtul Lincoln sau Districtul civil Lincoln (conform originalului, Lincoln Township) se poate referi la patruzeci și trei districte civile din statul  al .

Statul Iowa - Lincoln Township (43)

Comitate de la A la D (11) 

 Districtul Lincoln, comitatul Adair, statul  (vedeți LC Tw IA-AD),
 Districtul Lincoln, comitatul Adams, statul Iowa (vedeți Lincoln Tw AD-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Appanoose, statul Iowa (vedeți LC Tw AP-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Audubon, statul Iowa (vedeți LC Tw AB-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Black Hawk, statul Iowa (vedeți LC Tw BH-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Buena Vista, statul Iowa (vedeți LC Tw BV-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Calhoun, statul Iowa (vedeți LC Tw CH-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Cass, statul Iowa (vedeți LC Tw CS-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Cerro Gordo, statul Iowa (vedeți LC Tw CG-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Clay, statul Iowa (vedeți LC Tw CL-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Dallas, statul  (vedeți LC Tw DL-IA),

Comitate de la E la M (12) 

 Districtul Lincoln, comitatul Emmet, statul Iowa (vedeți LC Tw EM-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Grundy, statul Iowa (vedeți LC Tw GD-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Hamilton, statul Iowa (vedeți LC Tw HT-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Harrison, statul Iowa (vedeți LC Tw HR-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Iowa, statul Iowa (vedeți LC Tw GD-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Johnson, statul Iowa (vedeți LC Tw HT-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Kossuth, statul Iowa (vedeți LC Tw KS-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Lucas, statul Iowa (vedeți LC Tw LS-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Madison, statul Iowa (vedeți LC Tw MD-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Mahaska, statul Iowa (vedeți LC Tw MK-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Monona, statul Iowa (vedeți LC Tw MN-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Montgomery, statul  (vedeți LC Tw MG-IA),

Comitate de la O la S (12) 

 Districtul Lincoln, comitatul O'Brien, statul Iowa (vedeți LC Tw OB-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Page, statul Iowa (vedeți LC Tw PG-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Plymouth, statul Iowa (vedeți LC Tw PM-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Pocahontas, statul Iowa (vedeți LC Tw PH-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Polk, statul Iowa (vedeți LC Tw PK-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Pottawattamie, statul Iowa (vedeți LC Tw PW-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Poweshiek, statul Iowa (vedeți LC Tw PS-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Ringgold, statul Iowa (vedeți LC Tw RG-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Scott, statul Iowa (vedeți LC Tw SC-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Shelby, statul Iowa (vedeți LC Tw SH-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Sioux, statul Iowa (vedeți LC Tw SX-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Story, statul  (vedeți LC Tw PH-IA),

Comitate de la T la Z (8) 

 Districtul Lincoln, comitatul Tama, statul Iowa (vedeți LC Tw TM-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Union, statul Iowa (vedeți LC Tw UN-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Warren, statul Iowa (vedeți LC Tw WR-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Winnebago, statul Iowa (vedeți LC Tw WB-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Winneshiek, statul Iowa (vedeți LC Tw WN-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Page, statul Iowa (vedeți LC Tw PG-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Worth, statul Iowa (vedeți LC Tw WO-IA),
 Districtul Lincoln, comitatul Wright, statul  (vedeți LC Tw WT-IA).

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Abraham Lincoln
 Lincoln (dezambiguizare)
 Comitatul Lincoln (dezambiguizare)
 Districtul Lincoln (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Iowa